Gminy w USA:
 Cuivre (ang. Cuivre Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Audrain
 Cuivre (ang. Cuivre Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pike